Лебединка — село в Богучарском районе Воронежской области.

Административный центр Первомайского сельского поселения.

География 
Расположено на юге района, в 34 км от районного центра г. Богучар, на правом берегу реки Левая Богучарка.

Улицы 
 ул. Авиаторов,
 ул. Гагарина,
 ул. Клубная,
 ул. Ленина,
 ул. Мира,
 ул. Первомайская,
 ул. Садовая,
 ул. Свобода.

Население

История 
Впервые отмечено в 1792 г. на карте Воронежского наместничества как хутор Степанова. Советская власть установлена в 1918 году. В 1930 году создан совхоз «Первомайский». К началу 1940-х годов к селу были присоединены хутор Высокий и пос. свх. Первомайский. В 1960 году из совхоза был выделен откормсовхоз «Красный Дон», а в 1965 году было произведено разукрупнение хозяйства с организацией двух совхозов — «Первомайский» и «Восток».

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района